Східноєвропейська хокейна ліга (СЄХЛ) — хокейна ліга, заснована 1995 року клубами з України, Білорусі, Латвії та Литви.

Історія 
Необхідність створення подібної ліги виникла у команд з вищезгаданих країн через брак повноцінних власних національних хокейних чемпіонатів. Тож для підвищення рівня змагань клуби вирішили об'єднатись. В різні роки до складу ліги також входили хокейні колективи Польщі та Росії. Окрім головного турніру професійних команд, в лізі також проводились змагання серед дитячих колективів різних вікових груп.

Сезон 2003—2004 років став останнім для ліги. Завдяки великій увазі, що приділяється хокею в Білорусі, кількість команд з цієї країни швидко зростала і вони стали домінувати в лізі. СЄХЛ припинила існування.

Після розпуску ліги команди з Латвії («Металургс» з Лієпаї та ХК Рига-2000) і України (київський «Сокіл»), що брали участь у СЄХЛ, приєдналися до новоутвореної білоруської Екстраліги.

Учасники

Призери змагань

Кубок СЄХЛ 
За схемою плей-оф проходив наприкінці сезону Кубок СЄХЛ, який було розіграно чотири рази. Двічі Кубок здобув київський «Сокіл», ще по одному разу перемогу здобули Беркут-ППО (Київ) та російський «Титан» (Клин).

Переможці по роках
 1998 — «Сокіл» (Київ)
 1999 — «Сокіл» (Київ)
 2001 — Беркут-ППО (Київ)
 2004 — «Титан» (Клин)

Джерела 
 Українська хокейна агенція

Неіснуючі хокейні ліги Європи
Міжнародні хокейні турніри за участю українських команд